José María Morelos kan syfta på:

 José María Morelos, en mexikansk präst

Geografi

Mexiko 

 José María Morelos, Oaxaca, Santa María Huazolotitlán, 
 José María Morelos, Tlachichuca, 
 José María Morelos, Quintana Roo, 
 José María Morelos, Tantima, 
 José María Morelos, Papantla, 
 José María Morelos, Chihuahua, Ignacio Zaragoza, 
 José María Morelos, Sain Alto, 
 José María Morelos kommun, Quintana Roo, 
 José María Morelos, Michoacán de Ocampo, Zinapécuaro, 
 José María Morelos, Hidalgo, Emiliano Zapata, 
 José María Morelos, Fresnillo, 
 José María Morelos, Sonora, Caborca, 
 José María Morelos, Cuautinchán, 
 José María Morelos, Tierra Blanca, 
 José María Morelos, Pajapan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar